Arrowhead Estates bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arrowhead Estates (Florida), im Hillsborough County
 Arrowhead Estates (Georgia), im Muscogee County
 Arrowhead Estates (South Dakota), im Pennington County